Ketchum ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ketchum (* 1981), US-amerikanischer Schwimmer
 Gerald Ketchum (1908–1992), US-amerikanischer Antarktisforscher
 Hal Ketchum (1953–2020), US-amerikanischer Country-Sänger
 Jack Ketchum (1946–2018), US-amerikanischer Autor
 William F. Ketchum (1798–1876), US-amerikanischer Politiker und Erfinder, Bürgermeister von Buffalo 
 William M. Ketchum (1921–1978), US-amerikanischer Politiker

Ketchum heißen folgende geographische Objekte:
 Ketchum (Idaho), Ort in den Vereinigten Staaten, siehe Blaine County (Idaho)#Städte
 Ketchum (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Ketchum-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Ketchum Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Sonstige Bedeutungen:
 Ketchum Inc., vormals Ketchum Pleon, internationale PR-Agentur
 Ash Ketchum, Hauptfigur in der Animeserie Pokémon (fiktiv)

Siehe auch:
 Ketcham